Puerto Esperanza, település Argentínában, Misiones tartományban, Iguazú megye székhelye
Puerto Esperanza, település Kubában
Puerto Esperanza, település Peruban, Ucayali megyében, Purús tartományban